Law of the Lawless (1923), een film van Victor Fleming
Law of the Lawless (1963), een film van William F. Claxton